Born This Way es una frase en inglés que traducido significa Nací de esta manera. En Wikipedia puede referirse a:

 Born This Way, segundo álbum de estudio de la cantante Lady Gaga.
 «Born This Way», canción de Lady Gaga.
 «Born This Way», un episodio de la serie Glee.